Стаменкович — сербская фамилия, происходящая от славянского имени Стаменко («крепкий, твёрдый»). Извечтные носители:

 Стаменкович, Коста (1893—1942) — партизан, Народный герой Югославии.
 Стаменкович, Лепосава (1915—1943) — югославская партизанка.
 Стаменкович, Милош (род. 1990) — сербский футболист.
 Стаменкович, Саша (род. 1985) — сербский футболист, вратарь.
 Стаменкович, Трайко (1909—1942) — партизан, Народный герой Югославии.
  (род. 1998) — сербский футболист.